Elitserien 1998/1999 kan syfta på:

Elitserien i basket för damer 1998/1999
Elitserien i bordtennis för herrar 1998/1999
Elitserien i bordtennis för damer 1998/1999
Elitserien i handboll för herrar 1998/1999
Elitserien i handboll för damer 1998/1999
Elitserien i innebandy för herrar 1998/1999
Elitserien i innebandy för damer 1998/1999
Elitserien i ishockey 1998/1999
Elitserien i bandy 1998/1999
Elitserien i bandy för damer 1998/1999
Elitserien i volleyboll för herrar 1998/1999
Elitserien i volleyboll för damer 1998/1999